День звіра (фільм, 1995) — чорна комедія режисера Álex de la Iglesia.
 День звіра (фільм, 2009) — російський художній фільм 2009 року.

Примітки